Нетеча — інша назва річки Лебединець.
 Нетеча — інша назва річки Нетіча.
 Нетеча — інша назва річки Субодь.
 Нетеча Іван Михайлович — український хормейстер, педагог, засновник і директор першої на Поділлі дитячої хорової школи.

Українські прізвища